Инден:
 Инден — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Инден — химическое соединение C9H8.